Plaats in Indonesië
Cengal (Cengal), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ilir van de provincie Zuid-Sumatra
Cengal (Maja, Majalengka), een plaats in het regentschap Majalengka van de provincie West-Java